Wölfershausen bezeichnet 
 Wölfershausen (Grabfeld), Ortsteil der Gemeinde Grabfeld, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Wölfershausen (Heringen), Ortsteil der Stadt Heringen (Werra), Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen